Луций Апустий Фулон може да се отнася за:

 Луций Апустий Фулон (консул 226 пр.н.е.)
 Луций Апустий Фулон (претор 196 пр.н.е.)